Джеймс Эйч Эллери Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая Американской хоккейной лигой журналисту за выдающиеся освещение лиги в СМИ.

Трофей назван в честь Джеймса Эллери, бывшего директора АХЛ по связям с общественностью. До 1975 года награда вручалась одному человеку. С 1976 года было введено три номинации: газета, радио и телевидение. С 2014 года АХЛ вручает только одну награду за широкое освещение лиги в СМИ.

Обладатели (2014–н.в.)

Обладатели (1976–2013)

Газета

Радио

Телевидение

Ранние обладатели (1965–1975)

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database